Bieg kobiet na 30 km techniką dowolną był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 28 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Virpi Kuitunen z Finlandii, która tym razem nie ukończyła rywalizacji. Nową mistrzynią świata została Polka Justyna Kowalczyk, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla Polski w tej konkurencji. Drugie miejsce zajęła Rosjanka Jewgienija Miedwiediewa, a brązowy medal zdobyła Wałentyna Szewczenko z Ukrainy (był to pierwszy medal dla tego kraju w tej konkurencji).

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009